Tweed kan syfta på följande:

 Tweed (ylle) – en sorts ylletyg

Geografi

Australien 

 Tweed Heads, ort, New South Wales, 
 Tweed Shire, local government area, New South Wales,

Storbritannien 
 Tweed (flod), Scottish Borders & Northumberland